Сезон 1954 — 10-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР. По итогам чемпионата команда заняла 11-ое место.

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru
 На kc-camapa.ru

1954
Крылья Советов